Der Lissabon-Marathon (portugiesisch: Maratona de Lisboa) ist ein Marathonlauf, der seit 1986 in Lissabon ausgetragen wird, in den letzten Jahren im Oktober, davor auch im November und Dezember. Zur Veranstaltung gehören auch ein Halbmarathon und ein sogenannter Mini-Marathon über 5,5 Kilometer. Der Marathon führt von der Stadt Cascais (Baía de Cascais, Passeio D. Luís I.) über die Küstenstraße durch die Städte Carcavelos, Estoril und Oeiras, vorbei an Mosteiro dos Jerónimos, entlang des Praça do Comercio zum Expo-Park (Parque das Nações).

Seit 1990 werden im Rahmen des Lissabon-Marathons jedes Jahr auch die portugiesischen Meisterschaften im Marathonlauf ausgetragen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:05:52 h, Andualem Shiferaw (ETH), 2021
 Frauen: 2:24:13 h, Sarah Chepchirchir (KEN), 2016

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Portugal
Marathon
Gegründet 1986